Список станцій Українських залізниць

6